

Дубока — річка, притока Врбані.
 Дубока — річка, притока Врбасу.

Дубока — село в общині Кучево Бранічевського округу.
 Дубока — село в общині Лепосавіч Косовсько-Мітровіцького округу.
 Дубока — село в общині Ягодіна Поморавського округу.

Дубока — поселення в складі міста Коміжа Сплітсько-Далматинської жупанії.
 Дубока — село в общині Чаглін Пожезько-Славонської жупанії.
 Дубока — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії.